Mladost, signifiant « jeunesse » dans plusieurs langues slaves, peut faire référence à :

Sports 
Plusieurs clubs sportifs portent le nom de Mladost dans les pays issus de la Yougoslavie, classés ci-dessous par ville :
 le Mladost Apatin, club serbe de football de Apatin ;
 le FK Mladost Lučani, club serbe de football de Lučani ;
 le Mladost Podgorica, club monténégrin de football de Pogdorica ;
 le Hrvatski akademski športski klub Mladost (HAŠK Mladost), club omnisports croate de Zagreb, dont :
 sa section de volley-ball féminin (HAOK Mladost),
 sa section de volley-ball masculin (HAOK Mladost),
 sa section de water-polo (HAVK Mladost) ;
 le KHL Mladost Zagreb, club croate de hockey sur glace de Zagreb.

Toponymie 
Deux lieux portent ce nom en Bulgarie :
 Mladost (Sofia), un district de la capitale Sofia ;
 Mladost (Varna), une municipalité de l'oblast de Varna.